Boreham Wood FC (celým názvem: Boreham Wood Football Club) je anglický fotbalový klub, který sídlí ve městě Borehamwood v nemetropolitním hrabství Hertfordshire. Založen byl v roce 1948. Od sezóny 2015/16 hraje v National League (5. nejvyšší soutěž). Klubové barvy jsou černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrává na stadionu Meadow Park s kapacitou 4 500 diváků.

Získané trofeje 
 Herts Senior Cup ( 6× )
 1971/72, 1998/99, 2001/02, 2007/08, 2013/14, 2017/18
 London Challenge Cup ( 1× )
 1997/98

Úspěchy v domácích pohárech 
Zdroj: 

 FA Cup
 2. kolo: 1996/97, 1997/98, 2017/18
 FA Amateur Cup
 3. kolo: 1970/71
 FA Trophy
 Semifinále: 2005/06

Umístění v jednotlivých sezonách 
Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1966: Spartan League
 1966–1969: Athenian League (Division Two)
 1969–1970: Athenian League (Division One)
 1970–1973: Athenian League (Premier Division)
 1973–1974: Athenian League (Division One)
 1974–1977: Isthmian League (Second Division)
 1977–1982: Isthmian League (Premier Division)
 1982–1995: Isthmian League (First Division)
 1995–2000: Isthmian League (Premier Division)
 2000–2001: Isthmian League (First Division)
 2001–2003: Isthmian League (Premier Division)
 2003–2004: Isthmian League (Division One North)
 2004–2006: Southern Football League (Eastern Division)
 2006–2010: Isthmian League (Premier Division)
 2010–2015: Conference South
 2015– : National League

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránky 

Anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1948